Добринево — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Добринево — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Добринево — деревня в Дзержинском районе Минской области.